Brendle ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Brendle (* 1951), deutsche Autorin, Verlegerin und Herausgeberin
 Franz Brendle (* 1964), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Gotthold Brendle (1892–1963), deutscher Politiker

 Maria Brendle (* 1983), Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 Simon Brendle (* 1981), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Brändle